Хо́рхе Гонса́львес (; ) — уругвайский футболист, выступавший на позиции защитника в таких клубах, как «Пеньяроль» и мексиканский «Крус Асуль», а также в сборной Уругвая в 1980-е и 1990-е годы. Сын выдающегося защитника «Пеньяроля» и сборной Уругвая 1950-х и 1960-х годов Нестора Гонсальвеса. В настоящий момент работает тренером.

Биография 
Хорхе Гонсальвес дебютировал за «Пеньяроль» в возрасте 19 лет. Именно в этой команде всю свою карьеру провёл его отец, став 9-кратным чемпионом Уругвая и выиграв 3 Кубка Либертадорес. Хорхе выиграл с «ауринегрос» значительно меньше трофеев, чем его отец, но и в его карьере были славные моменты. Так, в 1987 году, то есть уже через год после дебюта, Гонсальвес стал обладателем Кубка Либертадорес, который по сей день является последним в клубном музее «Пеньяроля». В том же году уругвайская команда лишь в дополнительное время уступила в матче за Межконтинентальный кубок «Порту».

В 1988 году Гонсальвес дебютировал в сборной Уругвая, но в главной сборной карьера у защитника не заладилась — вплоть до 1996 года он провёл лишь 9 игр в национальной сборной (однако в восьми из них — в стартовом составе).

Дважды Гонсальвес выигрывал с «Пеньяролем» чемпионат Уругвая — в год дебюта и в 1997 году, после возвращения в команду после пятилетних выступлений за другие команды — мексиканский «Крус Асуль», аргентинский «Феррокариль Оэсте», уругвайские «Ривер Плейт» и «Серро».

По окончании карьеры футболиста стал работать тренером. В сезоне 2007/08 возглавлял «Монтевидео Уондерерс», в следующем сезоне на протяжении трёх матчей возглавлял «Такуарембо», после чего вошёл в тренерский штаб Диего Агирре в «Пеньяроле». В конце февраля 2012 года, после отставки Грегорио Переса из-за неудовлетворительного старта команды в Кубке Либертадорес, был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Пеньяроля». Под руководством Гонсальвеса «Пеньяроль» провёл один матч, выиграв у «Белья Висты» 1 марта со счётом 4:1. В следующем матче командой руководил уже официально утверждённый в должности главного тренера Хорхе Да Сильва.

Достижения 
 Чемпион Уругвая (2): 1986, 1997
 Победитель Лигильи Уругвая (3): 1986, 1988, 1997
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 1987

Примечания

Ссылки 
 Статистика в «Феррокариль Оэсте»

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Серро»
Игроки ФК «Феррокарриль Оэсте»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Монтевидео Уондерерс»
Тренеры ФК «Пеньяроль»
Тренеры ФК «Такуарембо»